Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Vegeta Croatia Open Umag 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 19. bis 21. Juli 2014 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF, 105 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Umag